Troy steht für:

 Troy (Name), ein Vorname bzw. Familienname
 Troy (Lied), Song von Sinéad O’Connor
 Troy (Lied), Song von Die Fantastischen Vier
 Originaltitel eines US-amerikanischen Spielfilms aus dem Jahr 2004, siehe Troja (Film)
 Troy (Comic), die fiktive Welt der Comicserie Lanfeust von Troy
 Troy (Toverland), eine Holzachterbahn im niederländischen Freizeitpark Toverland
 Troy University, staatliche Universität in Troy, Alabama
 Troy Automobile & Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Troy ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Troy (Nova Scotia)
 Troy (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Troy, Monmouthshire, Wales, siehe Mitchel Troy

in den Vereinigten Staaten:
 Troy (Alabama)
 Troy (Idaho)
 Troy (Florida)
 Troy (Illinois)
 Troy (Indiana)
 Troy (Iowa)
 Troy (Kansas)
 Troy (Maine)
 Troy (Michigan)
 Troy (Minnesota), im Winona County
 Troy (Missouri)
 Troy (Montana)
 Troy (New Hampshire)
 Troy (New York)
 Troy (North Carolina)
 Troy (Ohio)
 Troy (Pennsylvania)
 Troy (South Carolina)
 Troy (Tennessee)
 Troy (Texas)
 Troy (Vermont)
 Troy (Virginia)
 Troy (Wisconsin), im Walworth County
 Troy (Town, Sauk County), Town(ship) in Wisconsin
 Troy (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin
 Troy (Town, Walworth County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Droy
 Treu
 Troi
 Troja
 Troy Township